Wetherbee kan som auktorsförkortning betyda:

 David Kenneth Wetherbee
 Richard Wetherbee

Robotskapade auktorsförkortningar